Темрезов — карачаевская фамилия. Известные носители:
 Темрезов, Науруз Срапилевич (род. 1981) — Заслуженный мастер спорта (вольная борьба)
 Темрезов, Курман Срапилевич (род. 1983) — мастер спорта России международного класса (вольная борьба),
 Темрезов, Тохтар Срапилевич (род. 1985) — мастер спорта России международного класса (вольная борьба)
 Темрезов, Рашид Бориспиевич (род.1976) — российский политик, глава Карачаево-Черкесской Республики.